Основно значење појма Гвинеја је:
 Република Гвинеја - држава у западној Африци, на обали Атлантског океана

Државе 
 Република Гвинеја Бисао - северни сусед Републике Гвинеја
 Независна Држава Папуа Нова Гвинеја - држава у Океанији која заузима источни део острва Нова Гвинеја
 Република Екваторијална Гвинеја - земља у западном делу централне Африке

Географски појмови 

Гвинеја може да се односи и на неки од следећих географских појмова:
 Нова Гвинеја - острво између Аустралије и Тихог океана
 Гвинејски залив - део Атлантског океана југозападно од Африке, кроз који пролазе и екватор и Гринички меридијан
 Гвинеја (регион) - традиционални назив за афричку регију која лежи дуж Гвинејског залива
 Западна Нова Гвинеја, односно Западна Папуа - западни део острва Нова Гвинеја

Животиње 
Гвинеја може да се односи и на следеће животиње:
 Гвинејски павијан - угрожена врста усконосог мајмуна која живи у Гвинеји Бисао
 Морско прасе, заморац (на енглеском гвинејско прасе) - глодар, распрострањен као кућни љубимац и лабораторијска животиња

Види још 
 Гвајана (вишезначна одредница)